Frecciarossa – categoria di servizio di Trenitalia
 Freccia Rossa – nome italiano del treno notturno russo Кра́сная стрела́ (Krasnaja Strela)
 Freccia Rossa – personaggio dei fumetti DC Comics
 Freccia Rossa – personaggio del fumetto Tex
 Freccia Rossa – arma della Terra di Mezzo
 Freccia Rossa – impresa scout del 1949 conosciuta anche come "Raid Milano-Oslo"
 Freccia Rossa – soprannome della corsa su strada della Mille Miglia
 Freccia Rossa – centro commerciale cittadino di Brescia